Just Being Myself — шестнадцатый студийный альбом американской певицы Дайон Уорвик, выпущенный в 1973 году на лейбле Warner Bros. Records.

Об альбоме 
Сразу после записи альбома Dionne творческий тандем Берта Бакарака и Хэла Дэвида распался, отчего Уорвик пришлось искать новых авторов для записи своей новой пластинки. Тогда она обратилась к хитмейкерам лейбла Motown Ламонту Дозье и братьям Холландам.

Критики посчитали, что авторы проделали отличную работу, однако продажи альбома оставляли желать лучшего. Ни один из выпущенных синглов не смог попасть в чарт Billboard Hot 100, при этом сам альбом добрался только до 178 строчки в чарте Billboard Top LPs.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Дайон Уорвик
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы, спродюсированные Ламонтом Дозье
Альбомы, спродюсированные Брайаном Холландом
Альбомы, спродюсированные Эдди Холландом